Озеро смерти может означать:

Астрономия 
 Озеро Смерти () — лунное море.

Кинематограф 
 «» () — норвежский мистический триллер режиссёра  1958 года.
 «» () — американский фильм ужасов режиссёра Джорджа Бессудо 2007 года.
 «Озеро смерти» () — норвежский драматический фильм ужасов режиссёра  2019 года.

Литература 
 «» () — роман норвежского писателя Андре Бьерке 1942 года.